Bragin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Bragin (1982), russischer Automobilrennfahrer
 Sergei Bragin (* 1967), estnischer Fußballspieler
 Waleri Nikolajewitsch Bragin (* 1956), russischer Eishockeyspieler und -trainer